Ciuperceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciuperceni (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Ciuperceni (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Ciuperceni (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Ciuperceni (Cosmești), Dorf im Kreis Teleorman